Johnston County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Johnston County (North Carolina)
 Johnston County (Oklahoma)